Bollsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bollsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (9,17 ha)
Bollsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (13,1 ha)
Bollsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (52,2 ha)
Bollsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (23,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn